Буковје је име насељених места у Словенији:
Буковје (Брежице), у општини Брежице
Буковје (Постојна), у општини Постојна